

Кра́йняя пло́ть, препу́ций () — складки кожи, прикрывающие наружный конец (головку) полового члена. Отсутствие крайней плоти влияет на работу желез, выделяющих смегму, а также на чувствительность полового члена и защищённость его головки. Повреждения крайней плоти зачастую влекут заболевания либо необходимость её иссечения (циркумцизию, обрезание).

Крайней плотью от рождения обычно частично прикрыты головки как мужского (пенис), так и женского (клитор) половых членов, но в силу малозаметности клитора, его головки и крайней плоти последнего из-за его обычно небольших размеров, а также исторических и культурных традиций (роль в мужском обрезании, насчитывающем в иудаизме и исламе тысячи лет), термин «крайняя плоть» обычно, если употребляется без уточнения, обозначает таковую у мужчин. Обрезание у мужчин в этих религиях и состоит в отсечении крайней плоти. Женское ритуальное обрезание встречается у народов Экваториальной Африки и крайней плотью клитора не ограничивается, а может распространяться на все наружные женские половые органы — клитор и большие и малые половые губы. В отличие от него, в современной практике косметической хирургии встречается уменьшение или удаление крайней плоти клитора для обнажения его головки с целью усиления его сексуальной чувствительности.

Во время полового акта крайняя плоть участвует во фрикциях и способствует достижению оргазма.

Анатомия и физиология

У мужчин 

У мужчин крайняя плоть в спокойном состоянии (вне полового возбуждения) полностью или частично покрывает головку полового члена (пениса). Как правило, при половом возбуждении, эрекции, она сдвигается за головку и собирается у её основания. Патологическое сужение крайней плоти, делающее невозможным или затруднительным её сдвижение назад, называется фимозом и требует лечения, так как под крайней плотью могут скапливаться выделения и вызывать воспаление как её, так и смежных структур — баланит и постит (баланопостит). Выделения могут скапливаться в полости вокруг головки под крайней плотью — препуциальном мешке. В него открываются протоки препуциальных (тизоновых) желёз.

До достижения половой зрелости крайняя плоть обычно не отделяется от головки пениса. По достижении половой зрелости между крайней плотью и головкой в зоне венечной борозды, отделяющей головку от тела полового члена, появляются вязкие белесоватые выделения — смегма, служащие смазкой и увлажнением для защиты этой чувствительной зоны тела от высыхания и раздражения. Однако их накопление может привести к появлению неприятного запаха и формированию среды для размножения болезнетворных бактерий, вызывающих воспаление, поэтому среди прочих гигиенических процедур требуется регулярное удаление смегмы с очищением головки и крайней плоти посредством смывания смегмы и/или протирания поверхностей средствами для мужской интимной гигиены, которое становится возможным при отведении кожи полового члена с крайней плотью назад для полного обнажения головки. История медицины полагает, что, поскольку в условиях пустынного жаркого климата с присущим ему дефицитом воды для омовений у народов стран Западной Азии такие воспаления могли встречаться часто, а их причины и способы предотвращения были неочевидны, то именно для их предотвращения в возникших там религиях (иудаизм, а затем ислам) было введено обрезание, после которого головка полового члена постоянно обнажена и смегма не имеет возможности незаметно скапливаться в окружающем углублении. По гигиеническим соображениям обрезание стало практиковаться и вне данных религий, особенно в Соединенных Штатах Америки, в Южной Корее, на Филиппинах. Тем не менее, от природы крайняя плоть не является лишней, так как служит для защиты легко травмируемой головки полового члена от внешнего воздействия, и при соблюдении гигиенических норм воспалений в этой зоне можно избежать.

У женщин 
У женщин крайнюю плоть различают у клитора — способного к эрекции гомолога пещеристых тел мужского полового члена. Из-за небольших размеров клитора всю его наружную часть, видимую над лонным сочленением, считают головкой клитора, а весь кожный покров головки называют крайней плотью клитора.

Она образована передней спайкой малых половых губ и прикрывает клитор. В современной литературе крайнюю плоть клитора иногда называют капюшоном клитора, что может рассматриваться как калька её английского названия clitoral hood. Подвижная крайняя плоть и у женщин связана с головкой при помощи уздечки.

Уздечка крайней плоти 
Крайняя плоть имеет уздечку () — продольную по отношению к телу пениса или клитора кожную складку, соединяющую с нижней стороны крайнюю плоть с головкой полового члена или клитора. Уздечка способна натягиваться при сдвигании крайней плоти при фрикциях, пригибая головку для достижения максимальной стимуляции последней.

Заболевания 
Обычно различают заболевания крайней плоти у мужского полового члена и смежных с ней структур — тканей головки пениса. Это могут быть как анатомические дефекты, препятствующие нормальному функционированию затронутых структур, так и инфекционно-воспалительные процессы — в частности, связанные с нарушениями правил гигиены и вызванные неудалёнными остатками мочи или смегмы.
 Постит — воспаление внутреннего листка (внутренней поверхности) крайней плоти.
 Фимоз — сужение крайней плоти, при котором головка полового члена не открывается совсем, или открывается с трудом и болезненно.
 Парафимоз — ущемление головки полового члена внутренним листком крайней плоти, возникающее обычно при насильственном отодвигании её за головку.

Хирургические операции 
 Препуциопластика или частичный дорсальный надрез — хирургическая операция крайней плоти пениса при фимозе.
 Циркумцизия — процедура обрезания крайней плоти у мужчин, у женщин — клиторальная циркумцизия).
 Френулотомия — хирургическое рассечение уздечки крайней плоти.

Дополнительные изображения

См. также 
 Священный препуций

Половые органы
Пенис
Клитор